Žďákov steht für folgende geografische Objekte im Okres Písek, Jihočeský kraj, Tschechien:

 Žďákov u Chrástu, Wüstung in der Gemeinde Kovářov
 Žďákov u Starého Sedla, Wüstung in der Gemeinde Orlík nad Vltavou

Siehe auch:
 Moldaubrücke Žďákov, Brücke im Okres Písek, Jihočeský kraj, Tschechien